Zaidan ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah Elias Zaidan (* 1963), libanesischer Ordensgeistlicher
 Amir Zaidan (* 1964), syrischer Koranübersetzer
 Camille Zaidan (1944–2019), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Antelien
 Dschurdschī Zaidān (1861–1914), libanesischer Schriftsteller der arabischen Wiedergeburt
 Muhammad Zaidan (1948–2004), palästinensischer Freiheitskämpfer, siehe Abu Abbas

Siehe auch:
 Zaid